Vita havet kan syfta på:
 Vita havet – en vik av Barents hav i nordvästra Ryssland
 Vita havet, Stockholms slott – en sal på Stockholms slott
 Utställningslokalen Vita havet – en utställningslokal vid Konstfack

Se även
Vitahavskarelen
Vitahavskanalen